Prozessor steht für:
 Prozessor, Bauteil in der Datenverarbeitung
 Prozessor (Software), Computerprogramm, das Daten vorbereitet oder die Ergebnisse nachbereitet
 Prozessor (Technik), Aufbau oder Apparatur, die einen physikalischen oder chemischen Prozess durchführt;ein biologischer Prozessor kann auch eine Lebensform sein, z. B. eine Bakterie oder Pflanze.
Siehe auch:
 Präprozessor